Rank Strangers bezeichnet:

 Rank Strangers (schwedische Band), schwedische Country-Band (1969–1970)
 Rank Strangers (australische Band), australische Bluegrass-Band (1988–1992)